— японская анимационная студия, основанная в 2017 году.

Продюсер Такуя Цуноки отметил, что выбирая название студии, он хотел что-нибудь, что бы передавало значения «дикости» и «безумности», и чтобы работы студии были «безумными» в хорошем смысле слова. Повлияло на выбор названия также и то, что Nut созвучно Mad из Madhouse, где ранее работала большая часть команды.

Работы

Телесериалы

Полнометражная анимация

Примечания

Ссылки 
  
 

Аниме-студии